Hornchurch steht für:

 Hornchurch (London), Stadtteil von London Borough of Havering, England
 Hornchurch (London Underground), Station der London Underground
 Hornchurch (Essex), britischer Ort in der Grafschaft Essex